I Comuni italiani in dissesto finanziario dal 1989 (introduzione della disciplina ex art. 25 DL 66/1989) all’agosto 2021 sono i seguenti.

Lista

Comuni più volte dichiarati in dissesto 

Arpaia
Benevento
Casal di Principe
Casapesenna
Cerisano
Guardavalle
Lacco Ameno
Lauro
Lungro
Monasterace
Palagonia
Paola
Potenza
Quindici
Rionero Sannitico
Roccamonfina
San Cipriano d'Aversa
San Marcellino
Santa Venerina
Scilla
Serra d'Aiello
Soriano Calabro
Ardea

Fonti 

Liste di comuni d'Italia